Галерея Бориса Мирски () — художественная галерея, существовавшая в Бостоне, США, с 1944 по 1979 год. Была основана Борисом Мирски (1898—1974). Галерея стала известна прежде всего как выставочная площадка для ключевых фигур бостонского экспрессионизма, а так же нью-йоркского современного искусства и «незападного» искусства. Сам Борис Мирски был известен поддержкой молодых, и часто американских художников еврейского происхождения. Галерея стала одним из центров современного искусства в Бостоне в 1940-х годах, а также способствовала зарождению и развитию Бостонского экспрессионизма, наиболее значимой ветви американского фигуративного экспрессионизма.

История

Основатель 
Борис (Хаим) Моисеевич Мирски родился 25 июля 1898 года в еврейской семье у Моисея Мирски и Рахель (урожд. Гальперина) в Литве. Иммигрировал в США в возрасте 14 лет в 1912 году. 19 мая 1935 года женился на дочери итальянских эмигрантов Аиде Фортунато.

Галерея 
В начале 40-х годов Борис Мирски открыл багетную мастерскую и небольшую галерею на Чарльз стрит в Бостоне. В октябре 1945 года он перенес свой бизнес в особняк из красного кирпича по адресу Ньюбери стрит, 166, по соседству с Гильдией бостонских художников. Здесь он открыл большую галерею и художественную школу в дополнение к багетной мастерской. Галерея дебютировала с выставкой 53 картин гватемальского художника-кубиста Карлоса Мериды . 

В то время художественная сцена Бостона была достаточно консервативной, и в ней доминировали художники-импрессионисты Бостонской школы живописи. Мало кто из местных коллекционеров интересовался современным искусством, и только несколько галерей выставляли его. Искусствовед Чарльз Джулиано описывает перемены, произошедшие в конце 1940-х годов: 

Галерея Мирски была важным местом для местных художников, которые не вписывались в общество белых англосаксонских протестантов или традиционалистскую форму. Среди них были такие как Хайман Блум, Джильо Данте, Калил Джебран и Джон Вудро Вильсон. Мирски поддерживал  художников в своей мастерской и учителей в своей художественной школе. В галерее также осуществлялись обменные выставки с галереей Эдит Хэлперт из Нью-Йорка. Директор Алан Финк, который управлял галереей в 1950-х и начале 60-х, позже вспоминал: 

Критик Роберт Тейлор из Boston Globe сравнил эстетику Мирски с двумя другими важными бостонскими галеристами, Маргарет Браун и Хайманом Свецоффом. Мирски, по его словам, представил Бостону «городскую, еврейскую, замкнутую и лирическую» наглядную экспрессивность. 

Мирски умер в Тель-Авиве в 1974 году. Галерея закрылась в 1979 году.

Галерея

Список известных художников 

 Дэвид Аронсон
 Леонард Баскин
 Джейсон Бергер
 Хайман Блум
 Бернар Чэт
 Эстер Геллер
 Халиль Джебран
 Ханс Хофманн
 Эллсворт Келли
 Лоуренс Купферман
 Рико Лебрун
 Джек Левайн
 Майкл Мазур
 Карлос Мерида
 Карл Густав Нельсон
 Артур Полонский
 Джойс Реопель
 Бен Шах
 Митчелл Сипорин
 Барбара Свон
 Джон Вудро Вильсон
 Мел Забарский
 Карл Цербе

Примечания

Литература 

  <bdi> 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

История евреев США
Абстрактный экспрессионизм
Экспрессионизм
Художественные галереи США
Музеи Бостона